Unfallfahrzeug bezeichnet:

 einen Unfallhilfswagen
 ein Kraftfahrzeug, das an einem Unfall beteiligt war, siehe Straßenverkehrsunfall